Unió Liberal Democràtica (del seu nom en albanès Bashkimi Liberal Demokrat), partit polític d'Albània
 Bharatiya Lok Dal, partit polític històric de l'Índia
 Bld. també és l'abreviatura de la bellidoïta, mineral de la classe dels sulfurs
 Bld. també és l'abreviatura de bulevard, un tipus d'avinguda ampla i arbrada